MCM, de Romeinse notatie van het getal 1900
MCM Belgique, een Franstalige Belgische commerciële televisiezender
MCM (Frankrijk), een Franse commerciële muziektelevisiezender
MCM (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Medisch Centrum Meppel
Master Change Management
Microsoft Certified Master
Mine Counter-measures, mijnenbestrijding